Симпто́м в медицинской науке:
 Симптом — характерное проявление или признак какого-либо заболевания.
 Симптом (психиатрия) — характерное проявление или признак какого-либо расстройства (в психиатрии).